Убальдо I (? — 1065) — юдик (володар) Галлурського юдикату у 1040—1065 роках.
 Убальдо I Вісконті (? — 1230) — подеста Пізи в 1214—1217 і 1227—1228 роках, з 1215 року — фактичний правитель юдикату Кальярі.
 Убальдо II (1207—1238) — юдик (володар) Галлурського юдикату у 1225—1238 роках, регент Кальярського юдикату в 1230—1232 роках, юдик-консорт Торреського юдикату в 1236—1238 роках.
 Убальдо Акіно (* 1958) — парагвайський футбольний арбітр категорії ФІФА.
 Убальдо Арата (1895—1947) — італійський кінооператор.
 Убальдо Беллуджі (1899—1992) — італійський поет та письменник.
 Убальдо Гандольфі (1728—1781) — італійський живописець і гравер академічного напрямку болонської школи.
 Убальдо Каччанемічі — італійський кардинал, католицький церковний діяч XII століття
 Убальдо Лей (1917—1984) — італійський кіноактор та актор озвучення.
 Убальдо Меса (1973—2005) — колумбійський велосипедист.
 Убальдо Нестор Сакко (1955—1997) — аргентинський боксер, чемпіон світу у напівсередній вазі серед юніорів.
 Убальдо Оппі (1889—1942) — італійський живописець, що писав картини в стилі експресіонізму і магічного реалізму.
 Убальдо Пассалаква (* 1918) — італійський футболіст.
 Убальдо Ранці (* 1970) — італійський десятиборець і бобслеїст.
 Убальдо Рігетті (* 1963) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Виступав, зокрема, за клуб «Рома», а також національну збірну Італії. Чемпіон Італії. Триразовий володар Кубка Італії. Володар Кубка Мітропи.
 Убальдо Річчі (1669—1731) — італійський художник пізнього бароко.
 Убальдо Содду (1883—1949) — італійський генерал.
 Убальдо дельї Уберті (1881—1945) — італійський адмірал.
 Убальдо Фільйоль (* 1950) — аргентинський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав, зокрема, за клуби «Рівер Плейт» та «Атлетіко» (Мадрид), а також національну збірну Аргентини. Семиразовий чемпіон Аргентини. Володар Суперкубка Іспанії з футболу та Суперкубка Лібертадорес. У складі збірної — чемпіон світу.
 Убальдо Хіменес (* 1984) — американський бейсболіст.
 Гвідо Убальдо Аббатіні (1600—1656) — італійський живописець і мозаїст римської школи бароко.
 Жоау Убальдо Рібейро (1941—2014) — бразильський письменник, журналіст, сценарист та професор.
 Марінель Сумук Убальдо (* 1997) — кліматична активістка з Філіппін.
італійські імена